Hülss oder Hülß steht für:
 Adolf Hülß, 1913 in Waltershausen gegründeter Puppenproduzent

Hülß ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Hülß (1938–2022), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Huls
 Hüls
 Hulls